Bleichröder steht für:

 Bankhaus S. Bleichröder, deutsche Privatbank

Bleichröder ist der Familienname folgender Personen:

 Ellie von Bleichröder (1894–1989), Tochter von James von Bleichröder
 Fritz Bleichröder (1875–1938), deutscher Arzt, Sohn von Julius Bleichröder
 Georg von Bleichröder (1857–1902), deutscher Bankier, Sohn von Gerson Bleichröder
 Gerson von Bleichröder (1822–1893), deutscher Bankier, Vater von Georg, James und Hans von Bleichröder
 Hans von Bleichröder (1856–1917), deutscher Bankier, ältester Sohn von Gerson Bleichröder
 James von Bleichröder (1859–1937), deutscher Bankier, Sohn von Gerson Bleichröder
 Julius Bleichröder (1828–1907), deutscher Bankier, Sohn von Samuel Bleichröder
 Samuel Bleichröder (1779–1855), Gründer des Bankhaus S. Bleichröder, Vater von Gerson Bleichröder

Siehe auch:

 Bleichröderpark, Grünanlage in Berlin-Pankow